El acrónimo CIEA puede referirse a:

Cámara de Industriales del Estado Aragua;
Centro de Iniciativas Empresariales de Autoempleo;
Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental;
Comité Interestatal de Aviación;
Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje;
Consejo Internacional de Educación de Adultos.

Acrónimos